Condado de Warren es el nombre de 14 condados de Estados Unidos:

 Condado de Warren, condado de Carolina del Norte;
 Condado de Warren, condado de Georgia;
 Condado de Warren, condado de Illinois;
 Condado de Warren, condado de Indiana;
 Condado de Warren, condado de Iowa;
 Condado de Warren, condado de Kentucky;
 Condado de Warren, condado de Misisipi;
 Condado de Warren, condado de Misuri;
 Condado de Warren, condado de Nueva Jersey;
 Condado de Warren, condado de Nueva York;
 Condado de Warren, condado de Ohio;
 Condado de Warren, condado de Pensilvania;
 Condado de Warren, condado de Tennessee;
 Condado de Warren, condado de Virginia.